Woroschba (ukrainisch und russisch ) ist eine geographische Bezeichnung in der Ukraine:

 Woroschba, Stadt in der Oblast Sumy, Rajon Bilopillja
 Woroschba (Lebedyn), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Lebedyn
 Woroschba (Fluss), rechter Nebenfluss des Psel in der Oblast Sumy
 Woroschba (Wyr), linker Nebenfluss des Wyr